Джо́ди Ли Го́рдон (; 1 февраля 1985, Маккай, Куинсленд, Австралия) — австралийская  и .

Биография и карьера 
Джоди Ли Гордон родилась 1 февраля 1985 года в Маккае (штат Куинсленд, Австралия) в семье Рэя и Бронуин Гордон. У Джоди есть старший брат — Бен Гордон. После того как Гордон исполнилось 8 лет, её семья часто переезжала и в итоге обосновалась в Сиднее. С 12 до 16 лет она занималась нетболлом.

Джоди начала карьеру в качестве фотомодели в 1998 году, выиграв модельное соревнование. Во время работы моделью, Гордон жила в Лондоне и Милане.

В 2005 году Джоди дебютировала в кино, сыграв роль  в телесериале «Домой и в путь», в котором она снималась до 2010 года, а в 2006 году получила премию «Logie Awards» в номинации «Самая популярная и талантливая женщина» за эту роль. Всего Гордон сыграла в 9-ти фильмах и телесериалах.

С 2012 по 2015 год Гордон была замужем за регбистом . У бывших супругов есть дочь — Элия Анаста (род. 2 марта 2014).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Австралии